

Localidades

Twin Oaks (Missouri)
Twin Oaks (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos